Торессон - фамилия:

 Торессон, Турбьёрн (род. 1959) — шведский гребец-байдарочник. 
 Торессон, Уильям (род. 1932) — шведский гимнаст.

См. также 
 Турессон